Bodo Zimmermann (1902–1945) – niemiecki grafik i malarz
 Bodo Zimmermann (1886–1963) – niemiecki oficer w stopniu generała porucznika